Ljestvice i sastavi liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2020./21.

Druga liga Federacije BiH

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 nsfbih.ba, wayback  
 sofascore.com  
 tipscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH – 3. stupanj 2020./21.

Zapad

Zapad 1 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 nsfbih.ba, wayback  
 tipscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH – 3. stupanj 2020./21.

Zapad 2 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 sportdc.net, rezultati  
 sportdc.net, ljestvica  
 sportsport.ba, ljestvica  
 sportsport.ba, raspored i rezultati  
 nsfbih.ba, wayback  
 tipscore.com  
 futbolas.lietuvai.lt, BiH – 3. stupanj 2020./21.

Druga liga Republike Srpske

Povezani članci 
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 4. ligaški rang 2020./21.
 Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine – 5. ligaški rang 2020./21.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateur 
  tipscore.com, Football -> Bosnia & Herzegovina Amateurs

Izvori 
 
 sportdc,net, Fudbal / Muškarci / 2020-2021 
  rsssf.org, Bosnia-Hercegovina 2020/21 / Druga Liga 
  futbolas.lietuvai.lt, Bosnijos ir Hercegovinos II futbolo lyga 2020–2021 m., pristupljeno 18. listopada 2022.  
  

2020-21
 3